A 2006. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni normálsánc versenyszámát február 11-én és 12-én rendezték Pragelatóban. Az aranyérmet a norvég Lars Bystøl nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
15 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősek voltak. A többi 54 versenyző közül az első 35 jutott a döntőbe.

A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Döntő

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás a 2006. évi téli olimpiai játékokon